Select peut faire référence à :

 Select, une commande SQL ;
 Select, un amer italien ;
 Select, un album de Kim Wilde.

Autres 
 Le Select, une brasserie parisienne fondée
 Le Sélect, une salle de cinéma située à Verviers
 Select Sport, un fabricant de matériel de sport danois